Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2006 je bilo devetnajsto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo med 12. in 15. januarjem 2006 na letalnici Kulm v Bad Mitterndorfu, Avstrija. Zlato medaljo je osvojil Roar Ljøkelsøy, srebrno Andreas Widhölzl, bronasto pa Thomas Morgenstern. Na ekipni tekmi je zlato medaljo osvojila Norveška, srebrno Finska, bronasto pa Nemčija.

Rezultati

Posamična tekma

Ekipna tekma

Viri 
 Rezultati posamične tekme na fis-ski.com
 Rezultati ekipne tekme na fis-ski.com

2006
2006 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Bad Mitterndorf